Савёловский:

 Савёловский вокзал — пассажирский терминал станции Москва-Бутырская, один из девяти железнодорожных вокзалов Москвы.
 Савёловский переулок — улица в центре Москвы в Хамовниках между Курсовым переулком и Остоженкой, ныне называющаяся Пожарский переулок.
 Савёловский проезд — улица на севере Москвы в районе Марьина Роща Северо-Восточного административного округа
 Савёловский район — район в Москве, расположенный в Северном административном округе.
 Савёловский рынок — московский рынок, располагающийся возле станций метро «Савёловская», недалеко от Савёловского вокзала.

См. также 
 Савёловская
 Савёловы